Кінгс (округ, Каліфорнія)
Кінґс (округ, Нью-Йорк)